Ахматово () — деревня в Касимовском районе Рязанской области. Центр Ахматовского сельского поселения. Относилась к группе кара аймак поселений касимовских татар.

История 
По дореволюционному административному делению д. Ахматово относилось к Татарской волости Касимовского уезда Рязанской губернии. Население в 1862 г. составляло 77 чел. Собственной мечети в деревни не было, а жители относились к приходу мечети с. Собакина.

В деревне есть ул. Татарская. На окраине населенного пункта татарское кладбище. Проводится Сабантуй.

Население 

 Национальный состав

Примечания 

Населённые пункты Касимовского района
Населённые пункты касимовских татар